

Personnes réelles 
 Brian McNamara (né en 1960), acteur américain ;
 Danny McNamara (né en 1970), chanteur britannique du groupe Embrace ;
 Howard McNamara (1890-1940), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jackie McNamara (né en 1973), footballeur écossais qui évolue au Aberdeen FC ;
 Jean Macnamara (1899-1968), médecin et scientifique australienne ;
  
 
 Julianne McNamara (née en 1965), gymnaste artistique américaine ;
 
 Maggie McNamara (1929-1978), actrice américaine ;
 Mark McNamara (1959-2020), joueur américain de basket-ball ;
 Michelle McNamara (1970-2016), journaliste, blogueuse et romancière de true crime américaine ;
 Peter McNamara (1955-2019), joueur de tennis australien ;
 Reginald McNamara 1888-1971, coureur cycliste australien;
 Robert McNamara (1916-2009), homme d'affaires et politique américain ;
 Doctrine McNamara ;
  
 William McNamara (1965-), acteur américain.
 Katherine McNamara  (1995-), actrice américaine.

Personnages fictifs 
 Sean McNamara, un des personnages principaux de la série télévisée Nip/Tuck ;
 Julia McNamara, personnage de Nip/Tuck, épouse du précédent ;
 Matt McNamara, personnage de Nip/Tuck, fils des deux précédents.
Patronyme irlandais